Gewerbelehrer bezeichnet

 in der Schweiz einen Berufsschullehrer, siehe Berufsschullehrer (Schweiz)
 in Deutschland in manchen Bundesländern einen Berufsschullehrer, so in Baden-Württemberg an Gewerblich-technische Schulen und in Sachsen-Anhalt das Lehramt an berufsbildenden Schulen, siehe Berufsschullehrer (Deutschland)

siehe auch: Für den Titel Diplom-Gewerbelehrer siehe Liste akademischer Grade (Deutschland)